«Your Love Is King» — сингл с альбома Diamond Life (1984) английской группы Sade. Он был выпущен в 1984 году на студии Epic Records (Соединённые Штаты — Portrait Records, 1985).

Список композиций 

7" сингл (Великобритания)
 Сторона A:
 «Your Love Is King» — 3:39
 Сторона B:
 «Love Affair with Life — Recorded Live» — 4:35

12" макси-сингл (Великобритания)
 Сторона A:
 «Your Love Is King» — 3:58
 Сторона B:
 «Smooth Operator» / «Snake Bite» — 7:28
 «Love Affair with Life» — 4:35

7" сингл (Соединённые Штаты)
 Сторона A:
 «Your Love Is King» — 3:39
 Сторона B:
 «Love Affair with Life (Live)» — 4:35

Позиции в чартах 

Чарты Великобритании
 UK Top 40 — #6

Чарты Соединённых Штатов
 Adult Contemporary — #8
 Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks — #35
 The Billboard Hot 100 — #54

Песни Sade
Синглы 1984 года
Песни по алфавиту
Песни 1984 года